Mistrovství Asie v rychlobruslení 2006 se konalo ve dnech 29. a 30. prosince 2005 v rychlobruslařské hale Heilongjiang Indoor Rink v čínském Charbinu. Jednalo se o 7. mistrovství Asie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Japonec Hiroki Hirako a jeho krajanka Nami Nemotová.

V Charbinu se poprvé stala mistryní Asie Číňanka Wang Fej. Mezi muži poprvé zvítězil Kazach Dmitrij Babenko.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Asie 2006, speedskatingnews.info

2006
2006
Rychlobruslení v roce 2005
Rychlobruslení v Číně
Sport v Charbinu
Sport v Číně v roce 2005